Okręty US Navy o nazwie USS "Agile":
 Pierwszy "Agile" (AMc-111) był drewnianym trałowcem przybrzeżnym będącym w służbie w latach 1941 - 1946.
 Drugi "Agile" (MSO-421) był trałowcem oceanicznym zbudowanych z materiałów niemagnetycznych, zwodowanym w 1955 i sprzedanym w 1980

Agile